Paesi nordici – gruppo di nazioni dell'Europa settentrionale
Nordici – antico popolo dei paesi nordici
Sci nordico – nome collettivo per vari tipi di sport invernali nei quali è vietato fissare il tacco dello scarpone allo sci
Nordici – razza di extraterrestri, secondo alcune teorie ufologiche